Voici la liste des gouverneurs de Sar-e Pol.

Walis 
Il est possible que le gouverneur de la ville ait porté un autre titre que wali, ce dernier a été indiqué car c'est celui utilisé pour les gouverneurs de la ville de Meymana.
 1831-1838: Dhu'l-Fiqar Khan
 1838-1850: Mahmud Khan
 1863-1867: Fa'iz Mohammed Khan
 1867-1879: Hakim Khan
 1879-Vers 1880: Mir Mohammed

Sar-e Pul